Ťing-sing může být:

 Ťing-sing (důlní obvod) – důlní obvod v městské prefektuře Š’-ťia-čuang v provincii Che-pej;
 Ťing-sing (okres) – okres v městské prefektuře Š’-ťia-čuang v provincii Che-pej;
 Průsmyk Ťing-sing – horský průsmyk ve stejnojmenném okresu v provicnii Che-pej.